ERES bezeichnet:

 den sumerischen Begriff NIN (Sumer) in der akkadischen Übersetzung
 die European Real Estate Society, den europäischen Dachverband für Immobilienökonomie
 eine Marke der Wilhelm Blicker GmbH & Co KG für Herrenbekleidung, siehe Bugatti (Bekleidung)
 die ERES-Stiftung, eine in München ansässige Stiftung die sich als Schnittstelle von Kunst und Wissenschaften versteht
 Bahnhof Recklinghausen Süd (DS100-Code)

Eres bezeichnet:
 Eres, ein Kibbuz im Südwesten Israels

Eres ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Eres (* 1998), österreichischer Fußballspieler

Abkürzung